Jaime López puede referirse a:

 Jaime López Camacho (1954-), compositor mexicano;
 Jaime López Salazar (1949-1974), futbolista mexicano;
 Jaime López Sánchez (1986-), atleta español.